Chris Thompson – giocatore di football americano statunitense (1990-)
Chris Thompson – mezzofondista e maratoneta britannico (1981-)
Chris Thompson – nuotatore statunitense (1978-)
Chris Thompson - produttore televisivo statunitense (1952-2015)
Chris Thompson – musicista britannico